Mudavadi ist der Familienname folgender Personen:

 Moses Mudavadi (1923–1989), war Generalsekretär der langjährigen Staatspartei KANU und gehörte der Luhya-Ethnie in Kenia an
 Musalia Mudavadi (* 1960), ein ehemaliger Vizepräsident von Kenia